Deux bâtiments de la Royal Navy ont été baptisés HMS Namur, après la prise de la ville belge de Namur par Guillaume III en 1695, un troisième bâtiment du même nom a été mis en chantier, mais jamais achevé :

 , un vaisseau de ligne de  rang de 90 canons lancé en 1697. Reconstruit en 1729 il est démantelé en 1749.
 , un vaisseau de ligne de  rang de 90 canons lancé en 1756. Reconstruit en vaisseau de 74 canons de  rang en 1805 il est affecté au service de port en 1807 et démantelé en 1833. 
 HMS Namur, devait être un destroyer de . Sa construction débute en 1945, mais il n'est jamais achevé, et est envoyé à la ferraille en 1951.

Nom de bateau de la Royal Navy